De Deuce Customs 36 Ford Roadster is een model van de in Australië gevestigde autofabrikant Deuce Customs. Deze replica is een tweedeurs roadster die 8 490 AUD geprijsd staat en gebaseerd is (zowel technisch als uiterlijk) op auto's van het Amerikaanse Ford; de "36" in de naam van de auto geeft aan dat de Ford die als voorbeeld voor het exterieur diende uit 1936 stamt.

36 Ford Roadster